

Жінки 
 Сутягіна Людмила Олексіївна — заслужений працівник культури України

Чоловіки 
 Сутягін Іван Євграфович (1928—2013) — машиніст вугільного комбайна. Герой Соціалістичної Праці.
 Сутягін Ігор В'ячеславович (* 1965) — співробітник Інституту США та Канади РАН, засуджений за шпигунство.
 Сутягін Микола Васильович (1923—1986) — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації, заслужений військовий льотчик СРСР.
 Сутягін Олександр Васильович (1915—1991) — радянський співак-баритон, народний артист РРФСР.

Див. також 
 Будинок Сутягіна
 Сутягіно

Примітки